Арюди́ () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6404. Всего в кантон Арюди входили 10 коммун, из них главной коммуной являлась Арюди.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 7076 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Арюди на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи